Serpula annularis är en ringmaskart som beskrevs av Lewis Weston Dillwyn 1817. Serpula annularis ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
annularis